Demokratiutredningen kan syfta på flera utredningar.

Sverige 
 Demokratiutredningen (2000)
 Demokratiutredningen (2014)